

Geografia
 Bassano Bresciano, comune italiano della provincia di Brescia in Lombardia
 Comunità montana del Sebino Bresciano, comunità montana della provincia di Brescia
 Parco regionale dell'Alto Garda Bresciano, parco naturale
 San Gervasio Bresciano – comune italiano della provincia di Brescia
 Treviso Bresciano – comune sparso italiano della provincia di Brescia

Persone
Il cognome Bresciano può riferirsi a:
 Adolfo Bresciano – wrestler canadese, conosciuto anche come Dino Bravo
 Daniele Bresciano – velista italiano
 Mark Bresciano – ex calciatore australiano,  di ruolo centrocampista
 Paola Bresciano – ex calciatrice ed ex modella italiana

Altro
 Dialetto bresciano – dialetto italiano
 Garda Bresciano bianco – vino italiano DOC
 Spiedo bresciano, piatto italiano di origine venatoria, tipico della provincia di Brescia

Pagine correlate
 Bresciani